Media Luna (spanisch für Halbmond, Mondsichel) bezeichnet:

 Media Luna (Ckochas), Ort im Municipio Ckochas in der Provinz Linares, Bolivien
 Media Luna (Municipio), Municipio und Ortschaft in der Provinz Granma, Kuba

Siehe auch:
 Abschnitt „Verfassung“ im Artikel Bolivien, Bezeichnung  „Media Luna“ für vier östliche Departamentos in Bolivien